Вади́м Ре́зников:
 Резников, Вадим Григорьевич (род. 1939) — советский украинский тренер по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса.
 Резников, Вадим Федотович (1925—1996) — дважды Герой Социалистического Труда.